L'Open de Kuala Lumpur féminin 2009 (ou CIMB Kuala Lumpur Open Squash Championships 2009) est l'édition féminine de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi WSA Gold 50. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au .

Natalie Grainger crée l'exploit en battant la  mondiale Nicol David invaincue depuis 67 matchs.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur de squash masculin 2009
 Open de Kuala Lumpur

Liens externes 

Féminin 2009
Squash en 2009
Sport en Malaisie en 2009
Sport en mars 2009